Cette page contient les pages d'homonymie de Adventure, The Adventure et The Adventures.

 est un mot anglais signifiant en français .

Roman 

 Adventure, titre original de L'Aventureuse, roman de Jack London paru en 1911

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo d'action-aventure édite par Atari en 1979

Musique 

Album
 , album de Furslide sorti le 
 , album de Madeon sorti le 
 , album du groupe Television sorti en 

Chanson
 , chanson du groupe Angels and Airwaves, sortie en 2006

Groupe
 , groupe de rock britannique actif de 1984 à 1993

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée de  à  sur

Cinéma 

 Adventure, titre original de L'Aventure, film américain de Victor Fleming sorti en 1925
 Adventure, titre original de L'Aventure, film américain de Victor Fleming sorti en 1945
 Adventure, titre anglais de , film hongrois de József Sipos sorti en 2011
 The Adventure, titre anglais de , film franco-italien de Michelangelo Antonioni sorti en 1960

Autres 

 Adventure!, jeu de rôle publié par White Wolf
 Adventure, goélette de pêche américaine